Ciné-roman peut désigner :
 Ciné-roman, un roman de Roger Grenier paru en 1972
 Ciné-roman, le téléfilm de Serge Moati adapté du roman homonyme et diffusé en 1978